Соэдзима — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий. 
 Соэдзима Танэоми (1828—1905) — японский политический и государственный деятель, дипломат, каллиграф конца периода Эдо — периода Мэйдзи.
 Соэдзима, Хироси (род. 1959) — японский футболист.